Jorge Luiz Frello Filho, röviden Jorginho (Imbituba, 1991. december 20. –) brazil születésű olasz válogatott labdarúgó, az Arsenal középpályása.

Pályafutása

Kezdetek
Jorginho Imbitubában született és itt is kezdte pályafutását. Ezután szüleivel Olaszországba költöztek Luisiánában telepedtek le, majd csatlakozott a Hellas Verona utánpótlásához. 2010-ben felkerült a felnőttcsapathoz, majd kölcsönadták a Sambonifacesének.

Hellas Verona
Miután jó formát mutatott a Sambonifacesében, visszarendelték Veronába. A felnőttcsapatban 2011. szeptember 4-én mutatkozott be; a hetvenhatodik percben állt be csereként a Sassuolo elleni bajnokin.

SSC Napoli
A Napoli 2014. január 18-án igazolta le. Első mérkőzését 2014. február 1-jén játszotta a csapat mezében, és ezen a meccsen győzelmet érő gólt szerzett az AS Roma elleni Olasz Kupa elődöntőn. A Fiorentina ellen 3–1-re elveszített döntőt végigjátszotta.

December 22-én a Dohában rendezett Szuperkupa-mérkőzésen a hosszabbítás második felében állt be Jonathan de Guzmán helyére.Csapata büntetőkkel nyerte meg a mérkőzést a Juventus ellen.

Chelsea
2018 nyarán 57 millió euró ellenében a londoni kékekhez igazolt, az 5-ös dresszt kapta.

Arsenal
2023. január 31-én másfél éves szerződést kötött az Arsenal csapatával, amely további egy évvel meghosszabbítható.

Statisztika

Klub
Legutóbb 2023. január 31-én lett frissítve.

Válogatottban
Legutóbb 2022. szeptember 26-án frissítve

Sikerei, díjai
Napoli
Olasz Kupa-győztes: 2013–14
Olasz Szuperkupa-győztes: 2014

Chelsea
Bajnokok Ligája-győztes: 2020–21
Európa-liga-győztes: 2018–19
UEFA-szuperkupa-győztes: 2021; döntős: 2019
FA-kupa-döntős: 2019–20, 2020–21
Ligakupa-döntős: 2018–19

Olaszország
Európa-bajnok: 2020

Egyéni elismerései
Európa-liga, a szezon csapatának tagja: 2018–19
Bajnokok Ligája, a szezon csapatának tagja: 2020–21
Európa-bajnokság, a torna álomcsapatának tagja: 2020
Az év férfi labdarúgója az UEFA szavazásán: 2020–21

Kitüntetései
 Az Olasz Köztársaság Érdemrendje: 2021

Jegyzetek

Források

Brazil származású személyek
1991-ben született személyek
Labdarúgó-középpályások
Olasz labdarúgók
A Hellas Verona labdarúgói
Az SSC Napoli labdarúgói
A Chelsea labdarúgói
Az Arsenal labdarúgói
A Serie A labdarúgói
A Serie B labdarúgói
A Premier League labdarúgói
A 2020-as Európa-bajnokság labdarúgói
Európa-liga-győztes labdarúgók
Bajnokok Ligája-győztes labdarúgók
Európa-bajnok labdarúgók
Élő személyek